San Donato může znamenat:

 San Donato Milanese – italská obec v metropolitní město Milán v oblasti Lombardie
 San Donato di Lecce – italská obec 
 San Donato di Ninea – italská obec 
 San Donato Val di Comino – italská obec